Григорий Марченко:
 Марченко, Григорий Александрович (род. 1959) — казахстанский финансист, банкир, экономист.
 Марченко, Григорий Борисович (1951—2017) — украинский военный деятель, директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации, генерал-лейтенант.
 Марченко, Григорий Яковлевич (1911—1981) — советский военный деятель, генерал-майор.